Britannia Range kan syfta på följande:

 Britannia Range, Antarktis, en bergskedja i Antarktis
 Britannia Range, British Columbia, ett berg i Kanada